Horodnica – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w odwodzie żytomierskim
 Horodnica – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie husiatyńskim
 Horodnica – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim
 Horodnica – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankowskim
 Horodnica – dawna wieś ekonomii grodzieńskiej, obecnie dzielnica Grodna

 Horodnica (gmina) – dawna gmina wiejska w powiecie kopyczynieckim województwa tarnopolskiego II Rzeczypospolitej

Linki zewnętrzne